Tervasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Tervasaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (4,4 km²)
2. Tervasaari (klippor), Kymmenedalen,  (2 ha)
3. Tervasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (6 ha)
4. Tervasaari (park), Norra Savolax, 
5. Tervasaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (1 ha)
6. Tervasaari (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki),  (6 ha)
7. Tervasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,13, long 26,65),  (1 ha)
8. Tervasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,16, long 26,75),  (0 ha)
9. Tervasaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
10. Tervasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,31, long 26,18),  (2 ha)
11. Ihottu,  (1 km²)
12. Tervasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,75, long 26,94),  (0 ha)
13. Tervasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,34, long 27,96),  (6 ha)
14. Tervasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (0 ha)
15. Tervasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,92, long 24,29),  (0 ha)
16. Tervasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,97, long 24,19),  (1 ha)
17. Tervasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,03, long 24,46),  (3 ha)
18. Tervasaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
19. Tervasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (1 ha)
20. Tervasaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,50, long 24,02),  (3 ha)
21. Tervasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,59, long 26,76),  (2 ha)
22. Tervasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,23, long 26,63),  (1 ha)
23. Tervasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,41, long 29,25),  (1 ha)
24. Tervasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,59, long 29,12),  (1 ha)
25. Tervasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,01, long 28,87),  (3 ha)
26. Tervasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,06, long 29,00),  (3 ha)
27. Tervasaari (ö i Petäjävesi, Ylä-Kintaus),  (2 ha)
28. Tervasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 27,33),  (2 ha)
29. Tervasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
30. Ruuskansalo och Vikinsaari,  (5,6 km²)
31. Tervasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,03, long 28,04),  (6 ha)
32. Tervasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,14, long 28,42),  (12 ha)
33. Tervasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,05, long 26,81),  (1 ha)
34. Tervasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,76, long 26,63),  (1 ha)
35. Tervasaari och Mäntysaari, Björneborg,  (2 ha)
36. Tervasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,95, long 27,75),  (4 ha)
37. Tervasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,72, long 23,27),  (2 ha)
38. Tervasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,61, long 23,84),  (6 ha)
39. Tervasaari (ö i Kivijärvi),  (4 ha)
40. Tervasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,59, long 28,20),  (1 ha)
41. Tervasaari (ö i Viitasaari, Kotaniemi),  (1 ha)
42. Tervasaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 

Robotskapade Finlandförgreningar